Ревю́ ( — обзор, пересмотр):

 «Ревю» — журнал с обозрением литературных, научных и политических событий. В современном понимании — дайджест.
 La Revue blanche (1889—1903) — французский литературно-художественный журнал.
 Revue des Deux Mondes (с 1829) — французский журнал либерального направления.
 Ревю — в музыкальном театре разновидность спектакля, где отсутствует единый сюжет. Изначально французская пьеса с сатирическим или шутливым изображением главных событий предыдущего года.

См. также 
 «Голливудское ревю 1929 года» (1929) — американский мюзикл Чарльза Рейснера.
 Обозрение
 Ревизия